Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1975 года — восьмой чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Гренобле (Франция) с 21 марта по 30 марта. Чемпионом Европы стала юношеская сборная СССР.

Группа А

Итоговая таблица 

 ОМК* очки между командами в личных встречах.

Группа «А» расширится со следующего чемпионата до восьми сборных.

Призы и награды чемпионата 

Победу в Фейр-плее одержала сборная Швеции.

Группа В 
Матчи прошли в Херизау (Швейцария) с 15 по 22 марта 1975 года.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Сборные Швейцарии и Болгарии вышли в группу А.

Ссылки 
 Архив

1975 год в хоккее
хоккей
1975
хоккей
Европа*Юниоры
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1975 году